Инна Александровна Супрун (, 10 апреля 1983 года, Конотоп, Сумская область, СССР) — украинская биатлонистка, чемпионка Европы по биатлону в эстафете. Мастер спорта международного класса.

Биография

Ссылки 
 
 Профиль на biathlon.com.ua
 Профиль на biastat.com

Биатлонисты Украины
Чемпионы Европы по биатлону